Richard Gasquet e Tatiana Golovin hanno battuto in finale Wayne Black e Cara Black 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Elena Lichovceva (primo turno)
 Mark Knowles /  Virginia Ruano Pascual (secondo turno)
 Mike Bryan /  Lisa Raymond (primo turno)
 Wayne Black /  Cara Black (finale)

 Kevin Ullyett /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Leander Paes /  Martina Navrátilová (secondo turno)
 Paul Hanley /  Alicia Molik (quarti di finale)
 Cyril Suk /  Myriam Casanova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2004